Ганс Рафф (1910—1990) — німецький бігун на довгі дистанції та з перешкодами.
 Гідеон Рафф (* 1973) — ізраїльський режисер кіно і телебачення, сценарист та письменник.
 Ґерхард Рафф (* 1946) — німецький історик і письменник.
 Йозеф Йоахім Рафф (1822—1882) — німецько-швейцарський композитор, музичний педагог, музикант.
 Лінді Рафф (* 1960) — колишній хокеїст, головний тренер команди НХЛ «Нью-Джерсі Девілс».
 Рудольф Рафф (1942—2019) — американський біолог-еволюціоніст.

 Ріфф-Рафф — художній фільм, знятий британським режисером Кеном Лоуча в 1991 році.